Стовпець — низький стовп (наприклад, для підпертя ляди крамниці, різницький стовпець для розрубування м'яса).
 Стовпець — вид печива з гречаного борошна.
 Стовпець — елемент снувалки.
 Стовпець (шпальта) — вертикальна смуга, утворена короткими рядками тексту в газеті, журналі.
 Стовпець — застаріла назва 10 пачок швацьких голок у рознощиків.
 Стовпець — село в Україні, в Дубенському районі Рівненської області.
 Стовпець Олександр Васильович — кандидат філософських наук, докторант кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Див. також 
 Стовбці (значення)
 Стовпці (значення)
 Стовпчик
 Стовпчик (бази даних)
 Стовп